Um Sniper - em português tradicional por vezes chamado de: "atirador especial" ou "atirador de elite" - é um militar ou membro das Forças Armadas ou da força policial que é especializado em tiros de longa distância e precisão. O termo também é designado para as armas usadas por estes: sniper rifles. Sua tradução literal seria algo como "narcejeiro" ou "caçador de narcejas" (snipe hunter em inglês), porque normalmente só atiradores profissionais e ágeis conseguem atingir tais aves, haja vista que elas são muito rápidas e espertas durante suas fugas.

Sniper também pode se referir a:

Videogames 
Sniper Elite - um jogo eletrônico de tiro em terceira pessoa
Sniper Elite V2 - um jogo eletrônico de tiro em terceira pessoa
Sniper Elite III - um jogo eletrônico de tiro em terceira pessoa
Sniper Elite 4 - um jogo eletrônico de tiro em terceira pessoa

Filmes 
 Sniper, filme de 1993
 Sniper Americano, filme de 2015.

Música 
 Sniper (grupo), banda francesa de rap
 E-Snipers, banda brasileira de música eletrônica

Ver também
 Sharpshooter
 Marksman

Desambiguação